Internet Tablet может означать:

 Интернет-планшет () — тип компьютеров, относящихся к планшетным компьютерам и совмещающие в себе лучшие качества ноутбука и смартфона в одном устройстве;

Торговые марки компьютерной техники 
 Nokia Internet Tablet — серия интернет-планшетных компьютеров выпускаемых компанией Nokia;
 Archos Internet Tablet — серия интернет-планшетных компьютеров выпускаемых компанией Archos.